Le  Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 25 août au  à Randers (Danemark) et Gdynia (Pologne).

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule 1 

|}

|}

Poule 2 

|}

|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Sandro Caci
Meilleur marqueur:  Andrés Villena
Meilleur attaquant :  Andrés Villena
Meilleur serveur :  Luca Borgogno
Meilleur contreur :  Ivan Demakov
Meilleur passeur :  Koen Thijs
Meilleur libero :  Roberto Rivan
Meilleur réceptionneur :  Baturalp Burak Güngör

Liens internes

Les compositions

Liens externes 
  La page de la compétition sur le site de la Confédération Européenne de Volleyball

2012
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2012
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2012
Championnat Europe Volley-ball masculin moins de 21 ans
Championnat Europe Volley-ball masculin moins de 21 ans
Europe masculin moins de 21 ans
Championnat Europe Volley-ball masculin moins de 21 ans
Championnat Europe Volley-ball masculin moins de 21 ans